Willow Creek (Alaska)
 Willow Creek (Califòrnia)
 Willow Creek (Montana)